Congrès général du peuple ou CGP peut désigner :
 Congrès général du peuple, un parti politique yéménite ;
 Congrès général du peuple, le parlement de la Jamahiriya arabe libyenne.